Соревнования по волейболу на X Играх малых государств Европы проходили с 3 по 7 июня 2003 года в Паоле (Мальта) с участием 6 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы и у мужчин и у женщин выиграли сборные Кипра.

Команды-участницы

Мужчины 
 Андорра, Исландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Сан-Марино.

Женщины 
 Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино.

Система проведения турнира 
По 6 команд-участниц соревнований у мужчин и у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которых была определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 3 июня: Сан-Марино — Исландия 3:0 (25:16, 28:26, 25:13); Кипр — Люксембург 3:0 (25:11, 25:16, 25:19); Андорра — Мальта 3:0 (25:17, 25:18, 25:22).
 4 июня: Люксембург — Андорра 3:0 (25:22, 25:23, 25:20); Кипр — Исландия 3:0 (25:19, 28:26, 25:18); Сан-Марино — Мальта 3:0 (25:16, 25:10, 25:16).
 5 июня: Кипр — Сан-Марино 3:2 (18:25, 19:25, 25:23, 25:16, 15:11); Люксембург — Мальта 3:0 (26:24, 25:22, 25:17); Андорра — Исландия 3:0 (25:16, 25:21, 25:16).
 6 июня: Исландия — Мальта 3:1 (25:23, 23:25, 25:14, 25:19); Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:22, 25:16, 25:13); Кипр — Андорра 3:0 (25:17, 25:22, 25:13).
 7 июня: Люксембург — Исландия 3:0; Кипр — Мальта 3:0 (25:13, 25:14, 25:5); Сан-Марино — Андорра 3:1 (27:25, 27:25, 16:25, 25:22).

Женщины 

 3 июня: Люксембург — Сан-Марино 3:0 (26:24, 25:13, 25:20); Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:18, 29:27, 25:12); Мальта — Исландия 3:0 (25:11, 25:16, 25:13).
 4 июня: Кипр — Люксембург 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:23); Мальта — Лихтенштейн 3:0 (25:13, 25:19, 25:14); Сан-Марино — Исландия 3:1 (27:25, 39:37, 20:25, 25:18).
 5 июня: Исландия — Лихтенштейн 3:0 (25:17, 25:15, 25:23); Кипр — Сан-Марино 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 20:25, 15:7); Люксембург — Мальта 3:2 (20:25, 25:13, 25:21, 19:25, 15:12).
 6 июня: Кипр — Исландия 3:1 (23:25, 25:13, 28:26, 25:17); Люксембург — Лихтенштейн 3:1 (25:13, 25:16, 22:25, 25:16); Сан-Марино — Мальта 3:2 (19:25, 25:21, 16:25, 25:20, 15:13).
 7 июня: Люксембург — Исландия 3:0 (25:18, 25:12, 25:15); Сан-Марино — Лихтенштейн 3:0 (25:19, 25:20, 25:22); Кипр — Мальта 3:1 (23:25, 25:20, 25:13, 25:21).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
 : Андреас Занис, Панайотис Эраклеус, Стилианос Масиас, Мариос Хризостому, Маринос Папахристодулу, Иоаннис Сиапанис, Мариос Мантзиалос, Михалис Фотиу, Никос Колас, Димитрис Пампакас, Хризостомос Хризостомидес, Стелиос Майкл.

 : Алессандро Делла Бальда, Леонардо Дженнари, Симоне Джорджетти, Валерио Гуаньелли, Стефано Маньяни, Марино Муччоли, Давиде Риджи, Иван Стефанелли, Альфредо Табарини, Франческо Табарини, Лино Дзондзини, Алессандро Касадеи.

 : Жан-Люк Энглер, Лоран ван Эльсланд, Поль Мандершейд, Ролан Хофман, Лоран Крюштен, Массимо Тарантини, Стефан Жакен, Клод Штейер, Карел Зюйдберг, Эрдан Мухович, Том Видонг, Франсуа Рис.

Женщины 
 : Элени Майкл, Стелла Иоанну, Доринела Иаллури, Даниэла Пелагия, Панайота Аристиду, Элени Сергиу, Татьяна Тимохова-Сиску, Параскевула Иоанниду, Боряна Янкова-Влаху, Оксана Павлу, Циккина Константи, Афродити Фаута.

 : Норма Замбон, Кароль Симон, Жюли Цорн, Патрисия Генглер, Таня Карье, Вероник Штеффен, Патрисия Нусен, Мишель Шильт, Вероник Нойхенген, Жойс Серрес, Патрисия Хёйнен, Вероник Филипп.

 : Кристина Баччокки, Федерика Червеллини, Чинция Де Бьяджи, Антонелла Делла Бальда, Федерика Мацца, Вероника Мини, Ансельма Морри, Элиза Паренти, Элеонора Росси, Серена Бальдаччи, Мартина Мацца.

Ссылки 
 Мальта-2003

Волейбол на Играх малых государств Европы
2003 год в волейболе
Июнь 2003 года
2003 год на Мальте
Паола